Cassini poate fi:

Persoane 
 Giovanni Domenico Cassini (1625–1712), cunoscut și ca Jean-Dominique Cassini, astronom italo-francez
 Jacques Cassini (1677–1756), astronom francez, fiu al lui Giovanni Domenico
 César-François Cassini de Thury (1714–1784), astronom și cartograf francez, fiu al lui Jacques, care a dezvoltat proiecția Cassini
 Jean-Dominique de Cassini (1748–1845), primul conte Cassini, astronom și cartograf francez, fiu al lui César-François
 Alexandre Henri Gabriel de Cassini (1781–1832), cunoscut și ca Henri Cassini, botanist francez, cel mai tânăr fiu al lui Jean-Dominique.

Astronomie 
 24101 Cassini, un asteroid
 24102 Jacquescassini, alt asteroid
 Cassini (crater lunar)
 Cassini (crater marțian)
 Diviziunea Cassini, spațiul dintre inelele lui Saturn
 Cassini Regio, regiunea întunecată de pe satelitul Iapetus
 Cassini-Huygens, navă spațială/sondă spațială lansată de NASA.

Matematică 
 Ovalul lui Cassini, curbă matematică.